Hammerstein :

Toponyme 
 Hammerstein, municipalité de Rhénanie-Palatinat, Allemagne
 Hammerstein, aujourd'hui Czarne, voïvodie de Poméranie, Pologne
 Hammerstein Ballroom, salle de spectacle à New York

Patronyme 
 Hammerstein, famille de la noblesse allemande remontant au , dont:
 Otton Ier de Hammerstein (mort en 1036), comte de Hamaland 
  (1735-1811)
 Kurt von Hammerstein (1878-1943), général allemand
 Kunrat von Hammerstein (1918-2007), aristocrate allemand
 Ludwig von Hammerstein (1832-1905), apologète jésuite allemand
 Ludwig von Hammerstein-Loxten (1839-1927), général prussien
 Oscar Hammerstein I (1846-1919) , homme d'affaires et producteur de théâtre et d'opéra américain d'origine allemande
 Arthur Hammerstein (1872-1955), producteur de théâtre, fils du précédent
 Elaine Hammerstein (1897 – 1948), actrice américaine, fille d'Arthur Hammerstein
 Oscar Hammerstein II (1895-1960), librettiste américain, auteur, parolier et producteur de comédies musicales, petit-fils d'Oscar Hammerstein I.